Biały Wag (rzeka) – rzeka, dopływ Wagu
 Biały Wag (Tatry) – miejsce w Tatrach